Rosston kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Rosston (Arkansas)
Rosston (Oklahoma)